Il Sitges - Festival internazionale del cinema fantastico della Catalogna (Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya) è il maggior festival cinematografico internazionale dedicato al cinema fantastico, che si tiene ogni anno, nel mese di ottobre, dal 1968, nella cittadina spagnola di Sitges.

Storia dell'evento 
Nel corso della sua lunga storia ha cambiato più volte la propria denominazione, fino ad assumere quella attuale, in cui il nome di Sitges è diventato in pratica un logo:
1968-1972: Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror
1973-1982: Festival Internacional de Cine Fantàstico y de Terror
1983-1996: Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges
1997-2008: Sitges Festival Internacional de Cinema de Catalunya
2009-presente: Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya

È membro della European Fantastic Film Festivals Federation.

Albo d'oro
Il festival è diventato competitivo nel 1971. Fino al 1982 il premio maggiore è stato assegnato al miglior regista, dall'anno seguente al miglior film. 
Attualmente assegna i Premi "Maria" (al miglior film, regista, attore, attrice, sceneggiatura, fotografia, colonna sonora, effetti speciali, trucco, scenografia), il Gran Premio alla carriera, il Premio Macchina del Tempo, il Gran Premio del Pubblico, il Premio Gertie al miglior film di animazione, più una serie di premi collaterali. Nel corso degli anni hanno fatto parte della giuria importanti cineasti del settore (es. Dario Argento, Wes Craven, Álex de la Iglesia).

1971
Miglior regista: Janusz Majewski - Lokis ex aequo Michael Skaife - Necrophagus
Miglior attrice: Yun Yeo-Jung - Hwanyeo
Miglior attore: Vincent Price - L'abominevole dottor Phibes (The Abominable Dr. Phibes)
1972
Miglior regista: Robert Mulligan - Chi è l'altro? (The Other)
Miglior film: L'uomo che bruciava i cadaveri (Spalovac mrtvol), regia di Juraj Herz
Miglior attrice: Geraldine Chaplin - Un mondo maledetto fatto di bambole (Zero Population Growth)
Miglior attore: Rudolf Hrušínský - L'uomo che bruciava i cadaveri (Spalovac mrtvol)
1973
Miglior regista: Juan Luis Buñuel - Au rendez-vous de la mort joyeuse
Miglior attrice: Andrea Martin - Cannibal Girls
Miglior attore: Eugene Levy - Cannibal Girls
1974
Miglior regista: Robert Fuest - Frustrazione (Mr. Phibes Rises Again)
Miglior attrice: Cristina Galbó - Non si deve profanare il sonno dei morti (No profanar el sueño de los muertos)
Miglior attore: Mark Burns - The House of the Living Dead
1975
Miglior regista: David Cronenberg - Il demone sotto la pelle (The Parasite Murders)
Miglior attrice: Lana Turner - La strana signora della grande casa (Persecution)
Miglior attore: Paul Naschy - Il licantropo e lo yeti (La maldición de la bestia)
1976
Miglior regista: Dario Argento - Profondo rosso
Miglior attrice: Brenda Vaccaro - Un violento week-end di terrore (Death Weekend)
Miglior attore: Peter Cushing - The Ghoul
1977
Miglior regista: Dan Curtis - Ballata macabra (Burnt Offerings)
Miglior attrice: Karen Black - Ballata macabra (Burnt Offerings)
Miglior attore: Burgess Meredith - Ballata macabra (Burnt Offerings) e Sentinel (The Sentinel)
1978
Miglior regista: Richard Franklin - Patrick
Miglior attrice: Camille Keaton - Non violentate Jennifer (Day of the Woman)
Miglior attore: John Hargreaves - Long Weekend
1979
Miglior regista: Juraj Herz - Giulia e il mostro (Panna a neitvor)
Miglior attrice: Lisa Pelikan - Jennifer
Miglior attore: Gerhad Olschewki - Der Mörder
1980
Miglior regista: Veljko Bulajić - Covjek koga treba ubiti
Miglior attrice: Cyd Hayman - The Godsend
Miglior attore: Nicholas Worth - Don't Answer the Phone
1981
Miglior regista: Walerian Borowczyk - Nel profondo del delirio (Docteur Jekyll et les femmes)
Miglior attrice: Linda Haynes - Human Experiments
Miglior attore: Mircea Bogdan - Povestea dragostei
1982
Miglior regista: Tony Williams - Next of Kin
Miglior attrice: Annie McEnroe - Destructors (Warlords of the 21st Century)
Miglior attore: Richard Chamberlain - L'ultima onda (The Last Wave)
1983
Miglior film: Le Dernier Combat, regia di Luc Besson
Miglior regista: Luc Besson - Le Dernier Combat
Miglior attrice: Elizabeth Ward - Nel buio da soli (Alone in the Dark)
Miglior attore: Vincent Price, Christopher Lee, Peter Cushing, John Carradine - La casa dalle ombre lunghe (The House of the Long Shadows)
1984
Miglior film: In compagnia dei lupi (The Company of Wolves), regia di Neil Jordan (Gran Bretagna)
Miglior regista: Carl Schenkel - Out of order - Fuori servizio (Abwärts)
Miglior attrice: Amy Madigan - Strade di fuoco (Streets of Fire)
Miglior attore: Joe Morton - Fratello di un altro pianeta (The Brother from Another Planet)
1985
Miglior film: Re-Animator, regia di Stuart Gordon
Miglior regista: Shuji Terayama - Saraba hakobune 
Miglior attrice: Lori Cardille - Il giorno degli zombi (Day of the Dead)
Miglior attore: John Walcutt - Return
1986
Miglior film: Velluto blu (Blue Velvet), regia di David Lynch
Miglior regista: Sergej Paradžanov e Dodo Abashidze - La leggenda della fortezza di Suram (Ambavi Suramis tsikhitsa) 
Miglior attrice: Caroline Williams - Non aprite quella porta - Parte 2 (The Texas Chainsaw Massacre II)
Miglior attore: Juanjo Puigcorbé - Pasión lejana
1987
Miglior film: Hol volt, hol nem volt, regia di Gyula Gazdag
Miglior regista: Paul Verhoeven - RoboCop (RoboCop)
Miglior attrice: Jill Schoelen - The Stepfather - Il patrigno (The Stepfather)
Miglior attore: Michael Nouri - L'alieno (The Hidden)
1988
Miglior film: Navigator - Un'odissea nel tempo (The Navigator: A Mediaeval Odyssey), regia di Vincent Ward
Miglior regista: George A. Romero - Monkey Shines - Esperimento nel terrore (Monkey Shines - An Experiment in Fear)
Miglior attrice: Kate McNeil - Monkey Shines - Esperimento nel terrore (Monkey Shines - An Experiment in Fear)
Miglior attore: Gregory Hlady - Otstupnik
1989
Miglior film: Urla di mezzanotte (Heart of Midnight), regia di Matthew Chapman
Miglior regista: Peter Greenaway - Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante (The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover)
Miglior attrice: Rosanna Arquette - Arcobaleno nero (Black Rainbow)
Miglior attore: Michael Gambon - Il cuoco, il ladro, sua moglie e l'amante (The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover) ex aequo Nicolas Cage - Stress da vampiro (Vampire's Kiss)
1990
Miglior film: Henry, pioggia di sangue (Henry: Portrait of a Serial Killer), regia di John McNaughton
Miglior regista: Sam Raimi - Darkman ex aequo John McNaughton - Henry, pioggia di sangue (Henry: Portrait of a Serial Killer)
Miglior attrice: Lindsay Duncan - Riflessi sulla pelle (The Reflecting Skin)
Miglior attore: Jeff Goldblum - Mister Frost
1991
Miglior film: Europa, regia di Lars von Trier
Miglior regista: Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro - Delicatessen
Miglior attrice: Juliet Stevenson - Il fantasma innamorato (Truly, Madly, Deeply)
Miglior attore: Dominique Pinon - Delicatessen
1992
Miglior film: Il cameraman e l'assassino (C'est arrivé près de chez vous), regia di Rémy Belvaux, André Bonzel e Benoît Poelvoorde
Miglior regista: Quentin Tarantino - Le iene (Reservoir Dogs)
Miglior attrice: Joey Wang - A Chinese Ghost Story III
Miglior attore: Benoît Poelvoorde - Il cameraman e l'assassino (C'est arrivé près de chez vous)
1993
Miglior film: Orlando, regia di Sally Potter
Miglior regista: Dave Borthwick - The Secret Adventures of Tom Thumb
Miglior attrice: Jennifer Ward-Lealand - Desesperate Remedies
Miglior attore: Federico Luppi - Cronos
1994
Miglior film: 71 frammenti di una cronologia del caso (71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls), regia di Michael Haneke
Miglior regista: Scott McGehee e David Siegel - Suture
Miglior attrice: Jane Horrocks - Deadly Advice
Miglior attore: Santiago García - Justino
1995
Miglior film: Cittadino X (Citizen X), regia di Chris Gerolmo
Miglior regista: Chris Gerolmo - Cittadino X (Citizen X) ex aequo Michael Almereyda - Nàdja
Miglior attrice: Bridget Fonda - Miss Magic (Rough Magic)
Miglior attore: Stephen Rea - Cittadino X (Citizen X)
1996
Miglior film: I racconti del cuscino (The Pillow Book), regia di Peter Greenaway
Miglior regista: Mohsen Makhmalbaf - Gabbeh
Miglior attrice: Melinda Clarke - La lengua asesina
Miglior attore: James Woods - Killer - Diario di un assassino (Killer: A Journal of Murder)
1997
Miglior film: Gattaca - La porta dell'universo (Gattaca), regia di Andrew Niccol
Miglior regista: Scott Reynolds - The Ugly - Genesi di un serial killer (The Ugly)
Miglior attrice: Reese Witherspoon - Freeway No Exit (Freeway)
Miglior attore: Sam Rockwell - Lawn Dogs
1998
Miglior film: Cube - Il cubo (Cube), regia di Vincenzo Natali
Miglior regista: Michael Di Jiacomo - Animals (Animals with the Tollkeeper)
Miglior attrice: Évelyne Dandry - Sitcom - La famiglia è simpatica (Sitcom)
Miglior attore: Jarred Harris - Trance
1999
Miglior film: Ring (Ringu), regia di Hideo Nakata
Miglior regista: Ben Hopkins - Simon Magus
Miglior attrice: Emma Vilarasau - Nameless - Entità nascosta (Los sin nombre)
Miglior attore: Noah Taylor - Simon Magus
2000
Miglior film: Ed Gein - Il macellaio di Plainfield (Ed Gein), regia di Chuck Parello
Miglior regista: Geoffrey Wright - Cherry Falls - Il paese del male (Cherry Falls)
Miglior attrice: Ryōko Hirosue - Himitsu
Miglior attore: Steve Railsback - Ed Gein - Il macellaio di Plainfield (Ed Gein)
2001
Miglior film: Vidocq - La maschera senza volto (Vidocq), regia di Pitof
Miglior regista: Brad Anderson - Session 9
Miglior attrice: Yūki Amami - Inugami
Miglior attore: Eduard Fernández - Fausto 5.0
2002
Miglior film: Dracula: Pages from a Virgin's Diary, regia di Guy Maddin
Miglior regista: David Cronenberg - Spider
Miglior attrice: Angela Bettis - May
Miglior attore: Jeremy Northam - Cypher
2003
Miglior film: Zatoichi, regia di Takeshi Kitano
Miglior regista: Alexandre Aja - Alta tensione (Haute tension)
Miglior attrice: Cécile de France - Alta tensione (Haute tension)
Miglior attore: Robert Downey Jr. - The Singing Detective
2004
Miglior film: Oldboy, regia di Park Chan-wook
Miglior regista: Johnnie To - Breaking News (Daai si gin)
Miglior attrice: Mónica López - El habitante incierto
Miglior attore: Christian Bale - L'uomo senza sonno (The Machinist)
2005
Miglior film: Hard Candy, regia di David Slade
Premio speciale della giuria: Il gusto dell'anguria (Tiān biān yi duǒyún), regia di Tsai Ming-liang
Miglior regista: Johnnie To - Election (Hak se wui)
Miglior attrice: Lee Yeong-ae - Lady Vendetta (Chinjeolhan geumjassi)
Miglior attore: Lee Kang-sheng - Il gusto dell'anguria (Tiān biān yi duǒyún)
2006
Miglior film: Requiem, regia di Hans-Christian Schmid
Premio speciale della giuria: Candidato maledetto (Homecoming), regia di Joe Dante
Miglior regista: Martin Weisz - Grimm Love
Miglior attrice: Sandra Hüller - Requiem
Miglior attore: Thomas Kretschmann e Thomas Huber - Grimm Love
2007
Miglior film: The Fall, regia di Tarsem Singh
Miglior regista: Jaume Balagueró e Paco Plaza - Rec
Miglior attrice: Manuela Velasco - Rec
Miglior attore: Sam Rockwell - Joshua
2008
Miglior film: Surveillance, regia di Jennifer Lynch
Premio speciale della giuria: Eden Lake, regia di James Watkins
Miglior regista: Kim Jee-woon - Il buono, il matto, il cattivo (Joheun nom nabbeun nom isanghan nom)
Miglior attrice: Semra Turan - Fighter
Miglior attore: Brian Cox - Red
2009
Miglior film: Moon, regia di Duncan Jones
Premio speciale della giuria: Enter the Void, regia di Gaspar Noé
Nuove visioni: Amer, regia di Hélène Cattet e Bruno Forzani
Miglior regista: Brillante Mendoza - Kinatay - Massacro (Kinatay)
Miglior attrice: Elena Anaya - Hierro ex aequo Kim Ok-vin - Bakjwi
Miglior attore: Sam Rockwell - Moon
2010
Miglior film: Trasporto eccezionale - Un racconto di Natale (Rare Exports: A Christmas Tale), regia di Jalmari Helander
Premio speciale della giuria: Wir sind die Nacht, regia di Dennis Gansel
Miglior regista: Jalmari Helander - Trasporto eccezionale - Un racconto di Natale (Rare Exports: A Christmas Tale)
Miglior attrice: Josie Ho - Wai dor lei ah yut ho
Miglior attore: Patrick Fabian - L'ultimo esorcismo (The Last Exorcism)
2011
Miglior film: Red State, regia di Kevin Smith
Premio speciale della giuria: Attack the Block, regia di Joe Cornish
Miglior regista: Na Hong-jin - The Yellow Sea
Miglior attrice: Brit Marling - Another Earth
Miglior attore: Michael Parks - Red State
2012
Miglior film: Holy Motors, regia di Léos Carax
Premio speciale della giuria: Chained, regia di Jennifer Lynch
Miglior regista: Léos Carax - Holy Motors
Miglior attrice: Alice Lowe - Killer in viaggio (Sightseers)
Miglior attore: Vincent D'Onofrio - Chained
2013
Miglior film: Borgman, regia di Alex van Warmerdam
Premio speciale della giuria: Solo gli amanti sopravvivono (Only Lovers Left Alive), regia di Jim Jarmusch
Miglior regista: Navot Papushado e Aharon Keshales - Big Bad Wolves
Miglior attrice: Juno Temple - Magic Magic
Miglior attore: Andy Lau - Blind Detective
2014
Miglior film: I Origins, regia di Mike Cahill
Premio speciale della giuria: The Babadook, regia di Jennifer Kent
Miglior regista: Jonas Govaerts - Welp
Miglior attrice ex aequo
Essie Davis - The Babadook
Julianne Moore - Maps to the Stars
Miglior attore ex aequo
Nathan Phillips - These Final Hours
Kōji Yakusho - Kawaki.
Miglior sceneggiatura: Jake Paltrow - Young Ones - L'ultima generazione 
José Luis Guarner Critic's Award: Réalité, regia di Quentin Dupieux 
2015
Miglior film: The Invitation, regia di Karyn Kusama
Premio speciale della giuria: The Final Girls, regia di Todd Strauss-Schulson
Miglior regista: S. Craig Zahler per Bone Tomahawk
Miglior attrice: Pili Grogne per Dio esiste e vive a Bruxelles (Le tout nouveau testament)
Miglior attore: Joel Edgerton per Regali da uno sconosciuto - The Gift (The Gift)
Miglior sceneggiatura: M. A. Fortin e Joshua John Miller per The Final Girls
2016
Miglior film: Swiss Army Man - Un amico multiuso (Swiss Army Man), regia di Dan Kwan e Daniel Scheinert
Premio speciale della giuria: Autopsy (The Autopsy of Jane Doe), regia di André Øvredal
Miglior regista: Yeong Sang-ho per Busanhaeng
Miglior attrice: Sennia Nanua per La ragazza che sapeva troppo (The Girl with All the Gifts)
Miglior attore: Daniel Radcliffe per Swiss Army Man - Un amico multiuso (Swiss Army Man)
Miglior sceneggiatura: Jeremy Slater per Pet
Migliori effetti speciali: Jung Hwang-su per Busanhaeng
Miglior fotografia: Hong Kyung-pyo per Goksung - La presenza del diavolo (Gok-seong)
Gran Premio del Pubblico: Agassi, regia di Park Chan-wook 
Citizen Kane Award per la miglior opera prima: Raw - Una cruda verità (Grave), regia di Julia Ducournau
José Luis Guarner Award: The Neon Demon, regia di Nicolas Winding Refn
Carnet Jove Jury Award: Raw - Una cruda verità (Grave), regia di Julia Ducournau

2017
Miglior film: Una luna chiamata Europa (Jupiter holdja), regia di Kornél Mundruczó
Premio speciale della giuria: Thelma, regia di Joachim Trier
Miglior regista: Coralie Fargeat per Revenge
Miglior attrice: Marsha Timothy per Marlina, omicida in quattro atti (Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak), regia di Mouly Surya
Miglior attore: Rafe Spall per Il rituale (The Ritual)
Miglior sceneggiatura: Joachim Trier e Eskil Vogt per Thelma
Migliori effetti speciali: VFX Team per Una luna chiamata Europa (Jupiter holdja)
Miglior fotografia: Andrew Droz Palermo per A Ghost Story
Gran Premio del Pubblico: Matar a Dois, regia di Caye Casas e Albert Pintó
Citizen Kane Award per la miglior opera prima: Coralie Fargeat per Revenge
José Luis Guarner Award: As Boas Maneiras di Juliana Rojas e Marco Dutra ex aequo con Il sacrificio del cervo sacro (The Killing of a Sacred Deer) di Yorgos Lanthimos
Carnet Jove Jury Award: A Ghost Story di David Lowery

2018
Miglior film: Climax, regia di Gaspar Noé
Premio speciale della giuria: Lazzaro felice, regia di Alice Rohrwacher
Miglior regista: Panos Cosmatos per Mandy
Miglior attrice: Andrea Riseborough per Nancy
Miglior attore: Hasan Majuni per Pig
Miglior sceneggiatura: Quentin Dupieux per Au poste! 
Migliori effetti speciali: Atsushi Doi per Inuyashiki 
Miglior fotografia: Panjar Kumar per Tumbbad
Gran Premio del Pubblico: Upgrade, regia di Leigh Whannell
Carnet Jove Jury Award: Lazzaro felice, regia di Alice Rohrwacher

2019
Miglior film: Il buco (El hoyo), regia di Galder Gaztelu-Urrutia
Premio speciale della giuria: Adoration, regia di Fabrice du Welz
Miglior regista: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles per Bacurau
Miglior attrice: Imogen Poots per Vivarium
Miglior attore: Miles Robbins per Daniel Isn't Real
Miglior sceneggiatura: Mirrah Foulkes per Judy & Punch 
Migliori effetti speciali: Iñaki Madariaga per Il buco (El hoyo)
Miglior musica: Dan Levy per Dov'è il mio corpo? (J'ai perdu mon corps)
Miglior fotografia: Manu Dacosse per Adoration
Gran Premio del Pubblico: Il buco (El hoyo), regia di Galder Gaztelu-Urrutia

2020
Miglior film: Possessor Uncut, regia di Brandon Cronenberg
Premio speciale della giuria: La nuée, regia di Just Philippot
Miglior regista: Brandon Cronenberg per Possessor Uncut
Miglior attrice: Suliane Brahim per La nuée
Menzione speciale a Marin Ireland per The Dark and The Wicked
Miglior attore: Grégoire Ludig e David Marsais per Mandibules
Miglior sceneggiatura: Márk Bodzsár, Juli Jakab e István Tasnádi per Comrade Drakulich 
Migliori effetti speciali: Maks Naporowski, Filip Jan Rymsza e Dariush Derakhshani per Mosquito State
Miglior musica: Bingen Mendizábal e Koldo Uriarte per Baby
Miglior fotografia: Tristan Nyby per The Dark and The Wicked
Gran Premio del Pubblico: La vampira de Barcelona, regia di Lluís Danés

Voci correlate
Festival cinematografici

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Festival cinematografici spagnoli
Sitges